Лоза́:
 Лоза — виноградный стебель.
 Лоза — материал для лозоплетения.
 Лоза — инструмент парапсихологической практики лозоходства.

Топоним 
 Лоза — деревня в Свислочском районе Гродненской области Белоруссии.
 Лоза — село в Болгарии.
 Лоза — коммуна в Германии.
 Лоза — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Лоза — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области России.
 Лоза — село на Украине (Иршавский район Закарпатской области).
 Лоза — район (фрегезия), в округе Каштелу-Бранку (муниципалитет Каштелу-Бранку), Португалия.
 Лоза — район (фрегезия), в округе Браганса (муниципалитет Торре-де-Монкорву), Португалия.
 Лоза — район (фрегезия) в Португалии.
 Лоза — река в Удмуртии, приток Чепцы.
 Лоза — пассажирская железнодорожная станция Горьковской железной дороги в Удмуртии.
 Лоза — село в Игринском районе Удмуртии.
 Лоза — деревня в Игринском районе Удмуртии.

Фамилия 
 Лоза, Григорий Матвеевич (1907—1981) — ученый в области экономики и организации сельскохозяйственного производства.
 Лоза, Дмитрий Фёдорович (1922—2001) — советский офицер, танкист в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лоза, Евгения Фёдоровна (род. 1984) — российская актриса театра и кино.
 Лоза, Юрий Эдуардович (род. 1954) — советский и российский певец, поэт и композитор.

См. также 
 Лозовая (значения)
 Лоза духов — лиана, растущая в джунглях Южной Америки.
 Удмурт-Лоза — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 «Донская лоза» — ежегодный праздник виноделия в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области.